Kallenberg är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Kallenberg (1834–1902), målare
 Ernst A. Kallenberg (1866–1947), rättsvetare
 Frithiof Kallenberg (1858–1935), domare
 Jakob Bernt Kallenberg (1780–1849), präst
 Karl Kallenberg (1858–1946), läkare, grundare av Kneippbyn utanför Visby
 Kjell Kallenberg (född 1947), präst och adjungerad professor
 Lena Kallenberg (född 1950), författare
 Olav Kallenberg (född 1939), svenskamerikansk matematiker 
 Siegfried Kallenberg (1867–1944), tysk tonsättare
 Sten Kallenberg (1889–1960), kemist
 Ulrika Jannert Kallenberg (född 1963), journalist, författare och översättare

Svenska efternamn